St. Peter's kan syfta på:

 St. Peter's, Gloucestershire - en ort i Gloucestershire, England
 St. Peter's, Kanada - en ort i Nova Scotia, Kanada
 St. Peter's, Tyne and Wear - en ort i Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England

Se även 
 Sankt Peter